Дома-музеи Наримана Нариманова — учреждения культуры, мемориальные музеи, посвящённые жизни и работе выдающегося азербайджанского советского государственного деятеля, писателя, врача, председателя СНК Азербайджанской ССР Наримана Нариманова (1870—1925). Организованы в двух городах ныне разных стран:

 Азербайджан — Дом-музей Наримана Нариманова в Баку. Открытие музея состоялось в 1977 году.

 Грузия — Дом-музей Наримана Нариманова в Тбилиси. Воссоздан в 2017 году.